WEGC steht für:
 WEGC (Radiosender), amerikanischer Hörfunksender
 Wegener Center, österreichisches Universitätsinstitut
 Wellington East Girls' College, neuseeländische Schule, Baudenkmal in der Region Wellington, siehe Liste der Baudenkmale in Wellington

Abkürzung